

Geografia 
 Gallaway – comune nella Contea di Fayette,  Stato del Tennessee, Stati Uniti d'America

Persone 
 Sam Gallaway – calciatore australiano, difensore
 Tara Gallaway – ex cestista canadese